Çaltıpınar (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Çaltıpınar (Anamur), een dorp in het Turkse district Anamur